Die Tour of Beijing 2011 war ein Straßenradrennen in der Volksrepublik China. Das Etappenrennen fand vom 5. bis zum 9. Oktober 2011 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI WorldTour 2011 und war dort das 26. von 27 Rennen dieser Serie.

Gesamtsieger wurde der Deutsche Tony Martin von HTC-Highroad.

Teilnehmende Mannschaften 
Automatisch startberechtigt waren die 18 UCI ProTeams. Zusätzlich nahm die chinesische Nationalmannschaft teil.

Etappen

Etappenübersicht

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Weblinks 

Radrennen 2011
Straßenradrennen in der Volksrepublik China
Etappenrennen